Plaats in Indonesië
 Traju (Bumijawa), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Traju (Siempat Rube), een plaats in het bestuurlijke gebied Pakpak Bharat in de provincie Noord-Sumatra